Cotovca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Cotovca - sat din cadrul comunei Dobrogea Nouă din raionul Sîngerei
 Cotovca - sat din cadrul comunei Carmanova din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Localități omonime din Republica Moldova